Коле́нко — фамилия украинского происхождения. Известные носители:

 Коленко, Борис Захарович (1856—1946) — учёный-геолог, петрограф и педагог.
 Коленко, Владимир Захарович (1852—1907) — русский государственный деятель, Иркутский, Вологодский и Воронежский губернатор.
 Коленко, Захар Васильевич (?—1875) — русский педагог.
 Коленко, Евгений Васильевич (1846 — после 1907) — русский генерал-лейтенант, комендант Карской крепости.
 Коленко, Иван Васильевич (1827—?) — русский педагог-филолог, директор Могилёвской и Новгородской гимназий.

См. также 
 Коленько, Прокофий Емельянович